Daniil Vladimirovitch Tarassov - en russe :  et en anglais  - (né le  à Moscou en République socialiste fédérative soviétique de Russie) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier.

Carrière de joueur 
Formé au HK Dinamo Moscou, Tarassov rejoint les ligues nord-américaines en 2009. Il passe professionnel en saison 2012-2013 avec les Sharks de Worcester dans la Ligue américaine de hockey. Le , il joue son premier match dans la Ligue nationale de hockey avec les Sharks de San José face aux Canucks de Vancouver et inscrit une aide.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2008-2009 || Dinamo Moscou 2 || Pervaïa Liga ||49 ||14 ||34 ||45 ||48 ||5 ||3 ||2 ||5 ||6
|-
|2009-2010 || Cubs de Cape Cod || IJHL ||- ||6 ||6 ||12 ||41 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Black Hawks de Waterloo || USHL ||2 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2010-2011 || Ice d'Indiana || USHL ||57 ||37 ||38 ||75 ||46 ||5 ||2 ||4 ||6 ||6
|-
|2011-2012 || Ice d'Indiana || USHL ||60 ||47 ||41 ||88 ||86 ||6 ||5 ||5 ||10 ||8
|-
|2012-2013 || Sharks de Worcester || LAH ||43 ||14 ||14 ||28 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Bulls de San Francisco || ECHL ||17 ||3 ||11 ||14 ||5 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2013-2014 || Sharks de Worcester || LAH ||47 ||17 ||14 ||31 ||40 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2014-2015 || Sharks de Worcester || LAH || 54 || 16 || 17 || 33 || 27 || 4 || 0 || 3 || 3 || 2 
|-
| 2014-2015|| Sharks de San José || LNH || 5 || 0 || 1 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || HK Dinamo Moscou || KHL || 37 || 4 || 4 || 8 || 16 || 10 || 3 || 0 || 3 || 29
|-
|2016-2017 || HK Dinamo Moscou || KHL || 34|| 5|| 2|| 7|| 20|| 9|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2017-2018 || HK Dinamo Moscou || KHL || 55|| 14|| 9|| 23|| 39|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || HK Dinamo Moscou || KHL || 36|| 12|| 6|| 18|| 15|| 9|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2019-2020 || HK Dinamo Moscou || KHL || 52 || 17 || 15 || 32 || 36 || 3 || 0 || 2 || 2 || 0 
|-
| 2020-2021 || HK Dinamo Moscou || KHL || 56 || 19 || 16 || 35 || 26 || 9 || 0 || 3 || 3 || 7
|-
| 2021-2022 || Ak Bars Kazan || KHL || 41 || 6 || 7|| 13 || 8 || 5 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2022-2023 || Ak Bars Kazan || KHL || 11 || 1 || 0 || 1 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2022-2023 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || || || || || ||

Notes et références 

Naissance en juin 1991
Naissance à Moscou
Joueur russe de hockey sur glace
Joueur des Black Hawks de Waterloo
Joueur de l'Ice de l'Indiana
Joueur des Sharks de Worcester
Joueur des Bulls de San Francisco
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Sharks de San José
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du HK Dinamo Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Joueur de l'Ak Bars Kazan